Autostrada A53 (Italia)
 Autostrada A53 (Svizzera)